

Persone 
 Justin Grioli – calciatore maltese
 Gianluca Grioli – attivista italiano
 Giuseppe Grioli – militare e patriota italiano
 Giuseppe Grioli – fisico e matematico italiano
 Giovanni Grioli – patriota e presbitero italiano

Altro 
 Mercato Don Grioli – mercato alimentare